Algemene verkiezingen in Mauritanië (1971) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Mauritanië (1976) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen